mezőőr, lásd Mezei őrszolgálat
 Mezőőr, település Romániában, Kolozs megyében